

Automobiles sportives
Westfield Sportscars sur Wikipedia (article en anglais)

Toponymie

Canada
Westfield, municipalité canadienne du Nouveau-Brunswick.
Paroisse de Westfield, municipalité canadienne du Nouveau-Brunswick.

États-Unis
 La rivière Westfield, dans le Massachusetts ;
 Westfield, une ville du comté de Clark dans l'Illinois ;
 Westfield, une ville du comté d'Union dans le New Jersey ;
 Westfield, une localité du comté d’Aroostook dans le Maine ;
 Westfield, une localité du comté de Hampden dans le Massachusetts ;
 Westfield, une ville du comté de Chautauqua dans l'État de New York ;
 Westfield, un village du comté de Chautauqua dans l'État de New York ;
 Westfield, une ville du comté d'Orleans dans le Vermont ;
 Westfield, une ville du comté de Hamilton dans l'Indiana.
 Westfield, une ville du comté de Plymouth, en Iowa.
 Westfield, un borough du comté de Tioga, en Pennsylvanie.

Nouvelle-Zélande
 , banlieue de la ville d’Auckland située dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Autres
 Unibail-Rodamco-Westfield, multinationale française qui possède des centres commerciaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni, en particulier Westfield London dans le quartier Shepherd's Bush à Londres - le plus grand centre commercial d'Europe avec 270 boutiques - ouvert en 2008. Ses centres commerciaux australiens et néo-zélandais ont été scindés en 2014 dans la société .